Acered kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Acered (ort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Acered (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar